Heistraat (buurtschap in Eindhoven), een gehucht in Eindhoven
 Heistraat (Oosterhout), kern in de gemeente Oosterhout
 Heistraat (straat in Eindhoven), een straat in Eindhoven
 Heistraat (wijk in Eindhoven)/Joriskwartier, een buurt in Eindhoven
 Heistraat (Landgraaf), een wijk in Landgraaf